Vazante kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vazante (ort), Minas Gerais, 
 Vazante (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar